Pantle ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pantle (1859–1921), deutscher Architekt
 Christian Pantle (* 1970), deutscher Wissenschaftsjournalist und Buchautor